Straße der Toleranz steht für:
 Straße der Toleranz (Hannover), Gebäude verschiedener Religionen in der Calenberger Neustadt, Hannover
 Straße der Toleranz und des Todes, anderer Name für die Große Hamburger Straße in Berlin